Somebody to Love ():

 «Somebody to Love» — песня корейской поп-группы Dong Bang Shin Ki.
 «Somebody to Love» — песня американских рок-групп The Great Society и Jefferson Airplane.
 «Somebody to Love» — песня британской рок-группы Queen.